Чемпіонат Північної Ірландії з футболу 2003—2004 — 103-й сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу. Чемпіоном став Лінфілд.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Гленторан взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як переможець Кубка Північної Ірландії 2003—2004.
2. Після закінчення сезону клуб Ньюрі Таун змінив назву на Ньюрі Сіті.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|4/7 травня 2004

|}

Посилання 
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 
 Чемпіонат Північної Ірландії на rsssf 

2003—2004
Північна Ірландія
Північна Ірландія